Baiguo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baiguo (socken i Kina, Chongqing), 
 Baiguo (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar